

Редсборо — місто, штат Вермонт
 Редсборо — переписна місцевість, штат Вермонт